New Britain (Connecticut)
New Britain (Pensilvânia)
West New Britain ou Nova Bretanha Ocidental — Papua-Nova Guiné
East New Britain ou Nova Bretanha Oriental  — Papua-Nova Guiné

Desambiguações de topônimos